Sandawe peut désigner :
 les Sandawe, un peuple de Tanzanie
 le sandawe, une langue khoïsan
 les Éditions Sandawe, une maison d'édition belge